Некарвестгаймська атомна електростанція () — атомна електростанція в Німеччині, потужністю 2240 МВт (до березня 2011 року, коли було вирішено зупинити перший реактор). Потужність другого реактора, що ще експлуатується, становить 1400 МВт. Некарвестгаймська АЕС планується бути закритою в Німеччині останньою. АЕС належить EnBW Kernkraft GmbH.

Дані енергоблоків 
АЕС має 2 енергоблоки:

Примітки 

Атомні електростанції Німеччини